Тата́рские Ямалы́ () — село в Актанышском районе Республики Татарстан. Административный центр Татарско-Ямалинского сельского поселения.

География 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Белая, в 19 км к северо-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Окрестности села были обитаемы в эпоху железного века, о чём свидетельствует археологический памятник «Татарско-Ямалинский комплекс» – городища и селища пьяноборской культуры.

Селение основано в XVII веке. В XVIII—XIX веках в сословном отношении жители делились на башкир-вотчинников (Такталучукской тюбы Гирейской волости), тептярей. Из «Сведений 1870 года» известно, что в деревне также проживали марийцы-припущенники.

Жители занимались земледелием, разведением скота, были распространены сенозаготовка, охота, рыболовство. Из «Сведений 1870 года» известно, что в деревне действовала мечеть, работала ветряная мельница. В начале XX века в селе Татарские Ямалы действовали мечеть (известна с 1808 года), бакалейная лавка, хлебозапасный магазин. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2779,2 десятины. 

До 1866 года село входило в состав Такталучукской тюбы Гирейской родоплеменной волости, с 1866 по 1920 год — в Шарыповскую (Такталачукскую) волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах Татарской АССР.

В 1929 году была организована коммуна (первый председатель – М. Валиева), занимались овощеводством, садоводством. В 1930 году был образован колхоз «Искра» (первый председатель Г. Файзуллин). В 1966 году в селе был организован животноводческий совхоз «Актаныш». В 1998 году совхоз села был реорганизован в объединение кооперативов «Ямалы», в 2003—2006 годах — в сельскохозяйственный производственный кооператив «Ямалы». С 2006 года — ООО «Чиялек».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 98%.

Экономика 
Жители села работают преимущественно в ООО «Чиялек» (полеводство, мясное скотоводство).

Инфраструктура 
В селе действуют неполная средняя школа (с 1930 г. как начальная), дом культуры, библиотека, детский сад (с 2008 г.), фельдшерско-акушерский пункт. 

В село приходит автомобильная дорога регионального значения Тюково — Татарские Ямалы.

Религия 
С 2007 года в селе действует мечеть.

Известные люди 
Д. К. Каюмова (р. 1934) — педагог, поэт.
Ф. Ф. Маннанова (р. 1946) — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук.
К. Ш. Сатиев (р. 1955) — баянист, народный артист РТ (в 2007 г. в сельском доме культуры открыт музей имени К. Сатиева).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Актанышского района